Семир Смайлагич (; 18 сентября 1998, Зеница, Босния и Герцеговина) — боснийский футболист, нападающий.

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2017 году в составе клуба «Сараево».

В 2018 году подписал контракт с клубом «Горица».

В 2021 году перешёл в казахстанский клуб «Астана».

Клубная статистика

Достижения 
 «Астана»
 Финалист Суперкубка Казахстана: 2021

Ссылки 
 Профиль на сайте Vesti.kz

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки ФК «Горица» Нова-Горица
Игроки ФК «Младост» Добой
Игроки ФК «Слобода» Тузла
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Кызыл-Жар»